Jerzy Łukaszewicz – polski polityk, ur. 1931
 Jerzy Łukaszewicz – polski reżyser, ur. 1946
 Jerzy Łukaszewicz – polski chemik, ur. 1952